Rufinus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Aulus Iunius Rufinus, römischer Konsul 153
 Aulus Triarius Rufinus, römischer Konsul 210
 Gaius Iulius Rufinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Licinius Rufinus (Marcus Gnaeus Licinius Rufinus; um 185–nach 238), römischer Beamter und Statthalter von Noricum
 Lucius Cuspius Pactumeius Rufinus, römischer Konsul 142
 Lucius Fadius Rufinus, römischer Suffektkonsul 113
 Marcus Antius Rufinus, römischer Statthalter
 Marcus Antonius Rufinus, römischer Konsul 131
 Marcus Iunius Rufinus Sabinianus, römischer Konsul 155

 Quintus Aelius Rufinus Polianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Salvius Rufinus Minicius Opimianus, römischer Suffektkonsul 123
 Travllius Rufinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

 Rufinus von Aquileia (um 345–411/412), römischer Mönch und Übersetzer
 Rufinus von Assisi, Schutzheiliger und Bischof von Assisi
 Rufinus (oströmischer Feldherr) (um 335–395), oströmischer Feldherr und Staatsmann
 Rufinus von Bologna (vor 1130–vor 1192), Dekretist und Erzbischof von Sorrent
 Rufinus (von Genua, 13. Jahrhundert), Mönch, Abt in Tyrus, und um 1280 Verfasser eines Kräuterbuchs, einer phytotherapeutischen, auf Pedanios Dioskurides beruhenden, Schrift, siehe Kräuterbuch#Geschichte

Siehe auch:
 Rufinos, Dichter und Verfasser mehrerer Epigramme in der Anthologia Palatina